Antietam bezeichnet:

 Schlacht am Antietam, eine Schlacht im Sezessionskrieg
 Antietam Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Antietam Dargan Community Park, Park im Washington County, Maryland
 Antietam National Battlefield, Park im Washington County, Maryland
 Antietam (Band), eine 1984 gegründete US-Rockband aus Louisville, Kentucky
 USS Antietam (CV-36), erster Flugzeugträger mit Schräglandedeck

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Antietam (Maryland), im Washington County
 Antietam (Ohio), im Trumbull County – nicht mehr existent
 Antietam Farmettes, im Washington County, Maryland
 Antietam Heights, im Washington County, Maryland
 Antietam Manor, im Washington County, Maryland
 Antietam Overlook, im Washington County, Maryland
 Antietam Village, im Frederick County, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Antietam Furnace Complex Archeological Site, in Hagerstown, Maryland, ID-Nr. 83002963
 Antietam Hall, in Hagerstown, Maryland, ID-Nr. 79003269
 Antietam Iron Furnace Site and Antietam Village, in Antietam, Maryland, ID-Nr. 75000149
 Antietam National Battlefield, in Sharpsburg, Maryland, ID-Nr. 66000038
 Antietam Street-Grand Trunk Railroad, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 00000114